Jämkning kan syfta på:

 Jämkning – ett lägre eller högre skatteavdrag från den anställdes lön än vad som framgår av skattetabellen, se Ändrad beräkning av skatteavdrag
Jämkade uddatalsmetoden – fördelning av mandat vid riksdagsval i Sverige